Juan Bautista Carreño ist der Name folgender Personen:

* Juan Bautista Carreño (Komponist, 1802) (1802–1849), venezolanischer Komponist und Organist
 Juan Bautista Carreño (Komponist, 1932) (1932–2022), venezolanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge